The Ring (verhaal), een Japanse reeks verhalen
 The Ring (2002), een horrorfilm uit 2002
 The Ring (1927), een film van Alfred Hitchcock uit 1927
 The Ring (1996), een film uit 1996
 The Ring (tijdschrift), een bokstijdschrift
 The Ring (South Park), een aflevering van South Park